Saghäuser ist der Name folgender Orte:

 Saghäuser (Jandelsbrunn), Ortsteil von Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Saghäuser (Gemeinde Reingers), Ortsteil von Reingers, Bezirk Gmünd, Niederösterreich